Профессиональное училище № 21 г. Ишимбая — государственное образовательное учреждение начального профессионального образования в городе Ишимбае, одно из старейших профучилищ Башкортостана.

История 
1 декабря 1940 года в городе Ишимбае открылось ремесленное училище № 2 согласно Указу Президиума Верховного Совета СССР «О государственных трудовых резервах» от 2 октября 1940 года.

В 1941 году для нефтяной промышленности было подготовлено 60 рабочих-нефтяников. В 1942 году их было 437, в 1943 году — 698, всего за годы войны 1700 специалистов.

За 70 лет профучилище подготовило 18 тысяч специалистов для отраслей нефтяной промышленности, машиностроения и транспорта, легкой промышленности.

В настоящее время училище успешно сотрудничает с базовыми предприятиями города: НГДУ «Ишимбайнефть», ЗАО «ИФТИ», ЗАО «ИЧФ».

История переименований 
 Сформировано в 1940 году как Ремесленное училище № 2.
 В 1963 году Ремесленное училище № 2 переименовано в ГПТУ-28
 В 1975 году ГПТУ-28 переименовано в СГПТУ-28
 В 1984 году СГПТУ-28 переименовано в СПТУ-21
 В 1995 году СПТУ-21 переименовано в ПУ-21
 В 1999 году ПУ-21 переименовано в ГОУ НПО ПУ-21

Знаменитые ученики 
5 Героев Социалистического труда: Аллаяров Ричард Хайруллович, Анатолий Дмитриевич Шакшин, Файзуллин Мидхат Мусеевич, Петров Григорий Кузьмич, Суздальцев Александр Иванович

Примечания

Литература 
 Фахреева, Г. Выбрать профессию помогла экскурсия: в ПУ-21 — День открытых дверей / Г. Фахреева // Восход.- 2012.- 13 апр.- С.8.
 Ахметов, Н. А к диплому сошьём пальто: ПУ № 21 / Н. Ахметов // Восход.- 2011.- 10 июня.- С.2.
 
 Бакулич. Опыт внедрения нового метода сварки чугуна в ремесленном училище № 2 г. Ишимбая и на производстве [Текст] / Препод. РУ № 2 Бакулич ; Башкир. респ. упр. труда резервов. Учеб.-метод. кабинет. - Уфа : [б. и.], 1956. - 14 с.; 20 см.

Колледжи России
Средние специальные учебные заведения Башкортостана
Учебные заведения Ишимбая